Национальный Университет Колумбии (), также UNAL или UN — ведущий университет Колумбии, представляющий все сферы образования в этой стране.

Основан 22 сентября 1867 года. Изначально назывался Национальный Университет Соединенных Штатов Колумбии. UNAL — государственный университет, состоящий из 9 филиалов распределённых по территории страны. Главный кампус занимает более миллиона м2 и находится в Боготе — здесь обучаются более половины студентов UNAL.

Университет имеет широкий выбор программ, а именно: медицина, инженерия, право, стоматология, химия, фармацевтика, математика, физика, общественные науки, искусства, философия и др. UNAL лидирует по количеству выпускников в Колумбии и претендует на роль ведущего исследовательского центра и главного образовательного учреждения страны.

На фасаде главной аудитории Университета, названной в честь известного поэта Леона де Грейффа, изображен Че Гевара. Поэтому центральная площадь перед аудиторией известна как «Площадь Че», хотя её официальное название — «Площадь Франсиско де Паула Сантандер».

Национальный Университет Колумбии автономен, не зависит от Министерства Образования. Также университет имеет национальный общественный статус. Его цель — развитие качественного и доступного образования, а также проведение научно-исследовательской деятельности, представляющей государственный интерес.

Кампус Национального Университета Колумбии в Боготе также известен как Университетский Город () или Белый Город (). Данный кампус имеет обширные зеленые зоны и открытые пространства, расположен в центре Боготы, на северо-западе от исторического центра города. На территории кампуса расположены архитектурные объекты представляющие собой более 60 лет истории колумбийской архитектуры. 17 из данных объектов признаны Национальными Памятниками.

В состав университета входит Национальная астрономическая обсерватория Колумбии.

В рейтинге SCImago SIR Iber 2020 Национальный Университет Колумбии занимает 1-е место в стране и 14-е место в Латинской Америке.

Факультеты филиала Боготы 

 Искусства
 Точные Науки
 Агрономия
 Экономика
 Гуманитарные Науки
 Юриспруденция, Политические и Общественные Науки
 Медицина
 Высшее Медсестринское Образование
 Инженерия
 Ветеринария и Зоотехния
 Стоматология

Факультеты филиала Медельина 

 Архитектура
 Точные Науки
 Сельскохозяйственные Науки
 Гуманитарные и Экономические Науки
 Горное Дело

Факультеты других филиалов

Манизалес 

 Инженерия и Архитектура
 Точные и Естественные Науки
 Управление

Пальмира 

 Сельскохозяйственные Науки
 Инженерия и Управление

Другие филиалы: Амазония, Карибы (о. Сан Андрес), Оринокия (Араука), Тумако, Ла-Пас (Сесар)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национального Университета Колумбии 
 Отдел Международных Отношений Национального Университета Колумбии 

Университеты Колумбии
Богота